Тихие палисады () — американская прайм-тайм мыльная опера, которая транслировалась на телеканале Fox с 9 апреля 1997 по 30 июля 1997 года. Снятый Аароном Спеллингом, сериал изначально планировался в качестве дополнения к «Мелроуз Плейс» и «Беверли-Хиллз, 90210», однако его рейтинги были невысоки, и канал закрыл шоу после одного сезона, несмотря на то, что в последний момент в проект для привлечения зрительской аудитории была приглашена Джоан Коллинз.

Обзор 
В центре сюжета находится жизнь группы молодых специалистов, проживавших в богатом районе Тихие палисады, в пригороде Лос-Анджелеса. Центральными персонажами являются Джоанна и Ник Хэдли — молодая супружеская пара, приехавшая со Среднего Запада вместе с Рэйчел Уиттакер, сестрой Джоанны. Позже выясняется, что Рэйчел — дочь Джоанны.

Актёры и персонажи 
 Наталия Сиглиути — Рэйчел Уитакер
 Кимберли Дэвис — Лора Синклер
 Дж. Тревор Эдмонд — Майкл Керрис
 Гарольд Эммик — Ник Хэдли
 Мишель Стэффорд — Джоанна Хэдли
 Грег Эвиган — Роберт Руссо
 Финола Хьюз — Кейт Руссо
 Бриттни Пауэлл — Бет Хупер
 Джоан Коллинз — Кристина Хобсон (специально приглашенная звезда)

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США, запущенные в 1997 году
Программы телеканала Fox
Мыльные оперы США
Телесериалы Spelling Television
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1997 году